Титан ІV () е последната ракета-носител от семейството Титан, конструирана и произведена от Локхийд-Мартин в края на 80 – те години на 20 век. Ракетата е най-тежкия носител използван от USAF. Изведена е от експлоатация през 2005 г. поради високите оперативни разходи.

История 
Титан IV е еволюция на семейството Титан III и представлява подобрена версия на последния негов член – ракетата – носител Титан 34D. Разработките започват през 1980 г. Ракетата е предназначена за извеждане на тежки сателити по т. нар. програма Титан – Шатъл. След като НАСА се отказва от програмата (дооборудва Космическата совалка и тя става годна за тази цел без помощта на Титан), Титан IV преминава на експлоатация в USAF. Военновъздушните сили използват ракетата за извеждане на големи товари по свои програми. Единствения старт на ракета от серията Tитан-IV, който не е изпълнен от USAF, е този на междупланетната станция „Касини“ на 15 октомври 1997 г. През 2005 г. ракетата е свалена от оперативния график на USAF поради високата цена на всеки старт – 432 млн. долара. Освен това тя започва да остарява морално с появата на новите тежки носители Атлас V и Делта ІV. Компанията Локхийд-Мартин проектира Титан V, като заместник на Титан ІV, но не получава контракт от правителството и преустановява дейностите по развитието на ракетното семейство Титан.

Предназначение 
Титан ІV е предназначена за извеждане на тежки товари. В зависимост от мисията, конфигурацията на носителя може да бъде променяна. Стартовете се осъществяват от двете крайбрежия на САЩ в зависимост от целите и параметрите на конкретната мисия. Космодрума Кейп Канаверъл във Флорида (стартови площадки SLC-40 и SLC-41) се използва за извеждане на полезния товар на геостационарна орбита или на други орбити с малка инклинация. Космодрума Ванденберг в Калифорния (стартова площадка SLC-4E) се използва за извеждане на сателити на полярна орбита или други орбити с голям наклон.

Дизайн 
Титан IV е съставена от двустепенната ракета-носител Титан II и два твърдогоривни бустера като нулева степен. В зависимост от използваните бустери са произведени две модификации: Титан IVА и Титан IVВ. Така съставен, ракетно – космическия комплекс може да извежда полезен товар от почти 22 тона на НЗО и над 17,5 тона на ПО. Към комплекса може да бъде добавен (на снимката в шаблона) ускорителен блок Центавър. По този начин се доставят товари от порядъка на 5,5 тона на ГСО или ХЦО.

Спецификация

Нулева степен

Титан IVА – UA1207 
 Двигатели: 2 x UA1207
 Тяга: 14,234 МN
 Специфичен импулс: 272 секунди
 Време за работа: 120 секунди
 Гориво: твърдо

Титан IVВ – USRM 
 Двигатели: 2 x Hercules USRM
 Тяга: 15,12 МN
 Специфичен импулс: 286 секунди
 Време за работа: 140 секунди
 Гориво: твърдо

Първа степен 
 Двигатели: 2 x LR-87
 Тяга: 2440 kN
 Специфичен импулс: 302 секунди
 Време за работа: 164 секунди
 Гориво: аерозин 50
 Окислител: диазотен тетраоксид

Втора степен 
 Двигател: LR-91
 Тяга: 467 kN
 Специфичен импулс: 316 секунди
 Време за работа: 223 секунди
 Гориво: аерозин 50
 Окислител: диазотен тетраоксид

Трета степен – Центавър 
 Двигатели: 2 х RL10
 Тяга: 147 kN
 Специфичен импулс: 444 секунди
 Време за работа: 625 секунди
 Гориво: течен водород
 Окислител: течен кислород

Полети

Източници 

 „Lockheed Martin's Last Titan IV Successfully Delivers National Security Payload to Space“. 19 октомври 2005.
 Titan 4B and Cape Canaveral
 Titan 4B and Vandenberg Air Force Base
 „Astronomy Picture of the Day: 2005 October 27 – The Last Titan“. Antwrp.gsfc.nasa.gov. Посетен на 20 септември 2008.

Външни препратки 
 USAF Titan IVB Fact Sheet
 Titan IV Ignition Videos 
 Cassini Huygens Aboard a Titan IV-B Launch Videos
 Early Lunar Access

Американски ракети-носители